

Aziende 
 Start – società di trasporto pubblico, operante nella Provincia di Ascoli Piceno
 Start Romagna – società di trasporto pubblico, operante nelle Provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Informatica 
 Start – termine che indica il boot del computer
 Start menu (o menu start) – elemento dell'interfaccia utente di vari sistemi operativi
 Menu Start – menu start di Windows Expolorer, componente dell'interfaccia di Microsoft Windows

Musica 
 Start – brano di Peter Gabriel dall'album Peter Gabriel del 1980
 Start! – singolo del gruppo The Jam del 1980
 Start – album di Stefanie Sun del 2002
 Start – singolo di Bada del 2006
 Start – album di Luciano Ligabue del 2019

Sport 
 Start FC – ex squadra di calcio di Kiev
 Idrettsklubben Start o semplicemente Start – società calcistica norvegese di Kristiansand

Altro 
 Start – census-designated place della parrocchia di Richland in Louisiana
 Start-1 – lanciatore russo basato sul RT-2PM Topol
 Accordi START – accordi internazionali
 START I – accordo siglato il 31 luglio 1991
 START II – accordo siglato il 3 gennaio 1993
 START III – proposta di accordo del 2007, mai siglato
 New START – accordo siglato l'8 aprile 2010
 Start Deutsch – esame di valutazione della conoscenza della lingua tedesca